Futebol Robótico Médio - competição de futebol robótico que se realiza a nível internacional no evento RoboCup e em Portugal no evento Festival Nacional de Robótica
 Fundação Roberto Marinho - entidade brasileira que desenvolve atividades de desenvolvimento de ensino-aprendizagem, cultural e patrimôno histórico e ambiental.

Desambiguações de siglas